Boncompagni oder Buoncompagni ist der Familienname folgender Personen:

 Baldassare Boncompagni (1821–1894), italienischer Mathematikhistoriker
 Elio Boncompagni (1933–2019), italienischer Orchesterleiter und Dirigent sowie ehemaliger Generalmusikdirektor in Aachen
 Filippo Boncompagni (1548–1586), italienischer Kardinal

 Giacomo Boncompagni (1548–1612), italienischer Feudalherr
 Giacomo Boncompagni (Kardinal) (1652–1731), Erzbischof von Bologna und Kardinal
 Girolamo Boncompagni (1622–1684), Erzbischof von Bologna und Kardinal
 Ignazio Gaetano Boncompagni-Ludovisi (1743–1790), Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Pierre Boncompagni (1913–1953), französischer Autorennfahrer
 Ugo Boncompagni (1502–1585), als Papst Gregor XIII.

Siehe auch:
 Boncompagni-Ludovisi, italienisches Patriziergeschlecht aus Bologna
 Carlo Bon Compagni di Mombello (1804–1880), italienischer Jurist, Pädagoge und Staatsmann